Гео́ргиос Ваянни́дис (; родился 12 сентября 2001, Афины) — греческий футболист, правый защитник клуба «Панатинаикос».

Клубная карьера

«Панатинаикос» 
16 февраля 2020 года Ваяннидис дебютировал за основную команду «Панатинаикоса» в матче против клуба «Панетоликос». Он отметился голом и голевой передачей.

«Интернационале» 
5 июня 2020 года Ваяннидис перешёл в итальянский клуб «Интернационале». Клубу пришлось заплатить «Панатинаикосу» компенсацию в размере 300 тыс. евро.

«Сент-Трюйден» 
1 октября 2020 года Ваяннидис ушел в аренду в бельгийский «Сент-Трюйден». 3 февраля 2021 года дебютировал в матче кубка Бельгии против клуба «Локерен-Темзе».

Возвращение в «Панатинаикос» 
3 сентября «Панатинаикос» объявил о возвращении своего воспитанника Ваяннидиса. Он перешёл свободным агентом и подписал контракт с греческим клубом на 4 года.

Достижения 
 Панатинаикос
 Обладатель Кубка Греции: 2021/22

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»